Molekulska formula -{C12H19NO3}- se može odnositi na:

 Prenalterol
 Terbutalin
 4-D (psihodelik)
 BOD (psihodelik)
 Eskalin
 Makromerin
 Metaeskalin
 N-Metilmeskalin